Llano Verde kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Llano Verde, Santiago Ixtayutla, 
 Llano Verde, San Miguel Mixtepec, 
 Llano Verde, Santa Cruz Zenzontepec, 
 Llano Verde, Huautla de Jiménez, 
 Llano Verde, Santo Domingo Teojomulco, 
 Llano Verde, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar